„Отвличане в рая“ е любовен роман от американската писателка Лори Макбейн, издаден през 1983 г. под оригиналното заглавие Wild Bells to the Wild Sky. На български е издаден през 1993 година от издателство „Ирис“.

Сюжет 
Главната героиня в романа се казва Лили Франсиска Кристиан, родена през 1571 г. в Англия. Баща ѝ е английският мореплавател Джефри Кристиан, а майка ѝ е испанката Магдалена. Лили наследява червената коса на майка си и зелените очи на баща си.

Когато момичето е на седем години, тя пътува с родителите си и с техния приятел Базил. Но при неочаквани събития, вражески кораб на испанския англофоб дон Педро, Джефри Кристиан е ранен от куршум в гърдите. Със сетни сили нарежда жена му и дъщеря му, заедно с Базил, да се спуснат от кораба с лодка, и да отплават към брега на безопасно място. Ала съдбата не е благосклонна към Джефри Кристиан и той умира от кръвозагуба още преди кораба да е потопен. Лили, заедно с майка си и Базил, а също и с братчето си Тристрам Франсиско Кристиан, което се ражда 7 месеца по-късно, заживяват на острова. След години, майка ѝ и Базил откриват любовта помежду си. От брака им се ражда сестричката на Лили – Дулси. Ала по воля на съдбата на острова идват корабокрушенци, болни от заразна треска. Майката и Базил същи се заразяват и Лили поема тежката отговорност да се грижи за брат си Тристрам и сестра си Дулси.

Един ден на острова идва младият брат на Базил Валънтайн Уитлоу, чиято цел е да открие Лили и да я върне в родната Англия. Той обаче не знае за съществуването на Тристрам и Дулси, която първа попада на него през скитането на острова. Когато най-накрая открива Лили Кристиан, вече 14-годишна, Валънтайн прибира остривитяните в Англия. Лили чувства привличане към младия мъж. Когато тя става на 17 години, Валънтайн най-накрая споделя чувствата ѝ, когато отново са на острова, където търсят дневника на Базил за откриване на повече информация от съществуването на Лили, Тристрам, Дулси, Магдалена и Базил на острова.

Източници 

 

Книги от 1983 година
Американски романи
Любовни романи